Мерк — многозначный термин.

 Мерк — шотландская серебряная монета имевшая хождение в XVI и XVII веках.
 Мерк — посёлок в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии.
 Мерк — старейшая в мире фармацевтическая и химическая компания, расположена в Германии. В Северной Америке известна как EMD.
 Мерк и Ко — американская фармацевтическая компания, созданная на основе активов Merck KGaA, конфискованных по итогам Первой мировой войны. За пределами Северной Америки известна как Merck Sharp & Dohme.

Фамилия 
 Мерк, Вальдемар (род. 1959) — польский гребец-байдарочник, выступал за сборную Польши в конце 1970-х — начале 1980-х годов.
 Мерк, Гюнтер (1888—1947) — бригадефюрер СС и генерал-майор полиции, руководитель СС и полиции в Харькове. 
 Мерк, Маркус (род. 1962) — немецкий футбольный арбитр.
 Мерк, Томас (?—1409/10) — английский клирик.

Мёрк 
 Мёрк, Кристиан (род. 1966) — датский писатель.
 Мёрк, Нора (род. 1991) — норвежская гандболистка.
 Мёрк, Трульс (род. 1961) — норвежский виолончелист.

См. также